Coupe Canada ou Coupe du Canada (Canada Cup en anglais) est le nom de plusieurs compétitions sportives canadiennes.

La principale est la Coupe Canada entre équipes nationales de hockey sur glace de 1976 à 1991.

Autres compétitions :
 Coupe du Canada entre équipes nationales de water-polo féminin.